Guillermo Daniel Rodríguez Pérez (Montevidéu, 21 de março de 1984) é um futebolista uruguaio que atua como zagueiro. Atualmente, joga pelo Peñarol.

Títulos  
 Danubio
 Campeonato Uruguaio: 2004

 Peñarol
 Campeonato Uruguaio: 2009–10
 Campeonato Uruguaio: 2015–16

Ligações externas  
Perfil em Ogol

Naturais de Montevidéu
Futebolistas do Uruguai
Futebolistas do Danubio Fútbol Club
Futebolistas do Club Atlas
Futebolistas do Racing Club de Lens
Futebolistas do Club Atlético Independiente
Futebolistas do Club Atlético Peñarol
Futebolistas da Associazione Calcio Cesena
Futebolistas do Torino Football Club
Jogadores da Copa América de 2004